Ca na Cili són unes cases i terrenys situats a Santa Maria del Camí, a la vora del Camí d'Alaró a Ciutat (per això el tram de camí comprès entre el Camí de Sóller i el Camí de Coanegra és conegut com el Camí de Ca na Cili), no lluny de Can Fonoll.

Les cases es troben transformades per obres modernes. L'indret pren aquest nom a partir de Cecília Borràs, viuda de Miquel Cabot Rei, que el 1728 era propietària de sis quarterades de vinya que feien partió amb el camí reial pel que s'anava a Alaró i amb la vinya de Pere Antoni Juan Fonoll. És una casa de pagès organitzada a partir de la carrera en planta baixa, primer pis o porxo. Presenta una articulació asimètrica de les obertures.

A la planta baixa cal remarcar un portal allindanat emmarcat només amb tres grans peces de pedra viva. Altres elements que cal tenir en compte són les antigues dependències destinades a la païssa i les estables: una gran portassa d'arc escarser (abans de mig punt) amb l'emmarcament de peces de marès, i una finestra de païssa amb la llinda de fusta. Finalment cal dir que el forn i una portassa es troben aïllades a l'altre costat de la carretera.

Referències 

Possessions de Santa Maria del Camí